Eiblmayr ist der Familienname folgender Personen:

 Hannes Eiblmayr (1905–1971), österreichischer Baumeister und Politiker (WdU)
 Silvia Eiblmayr, österreichische Kunsthistorikerin und Kuratorin